Oroville (Californië), een kleine stad in de Amerikaanse staat Californië
 Oroville (Washington), een stadje in de Amerikaanse staat Washington
 Oroville Dam, een stuwdam in Californië
 Oroville Chinese Temple, een Chinese tempel in Oroville (Californië)
 Oroville East, een plaats in Californië
 Oroville Municipal Airport, een openbaar vliegveld in Californië
 Oroville-Thermalito Complex, een complex van waterreservoirs en installaties in Californië
 Lake Oroville, een stuwmeer in Californië
 South Oroville, een plaats in Californië

Zie ook 
 Orville (doorverwijspagina)